Bingham Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bingham Hill (Colorado)
 Bingham Hill (New Hampshire)
 Bingham Hill (North Carolina)
 Bingham Hill (Tennessee)
 Bingham Hill (Vermont)